Reeve kan syfta på

Clara Reeve (1729–1807), engelsk romanförfattare
Henry Reeve (1813–95), engelsk journalist
Arthur B. Reeve (1880–1936), amerikansk författare
Christopher Reeve (1952–2004), skådespelare
Dana Reeve (1961–2006), skådespelerska, sångerska
Arthur W.V. Reeve
James H Reeve (född 1954)
Philip Reeve (född 1966), engelsk romanförfattare

Se även
 Reeves